Pierre Meunier peut désigner :
 Pierre Meunier (1908-1996), un homme politique français, membre de la Résistance intérieure française et compagnon de Jean Moulin ;
 Pierre Meunier (1957-), un metteur en scène, comédien et réalisateur français.